Сафрон Бароуз (; Лондон, Енглеска, 21. октобар 1972) је енглеска глумица.

Филмографија 

|-
|1991.
|
|-{The Body Beautiful}-
|модел
|кратки филм
|-
| 1993. || У име оца || -{In the Name of the Father}- || девојка у комуни|| 
|-
|1995.
|
|-{Circle of Friends}-
|Нан Махон
|
|-
|1995.
|
|-{Welcome II the Terrordome}-
|Џоди
|
|-
|1996.
|
|-{Hotel de Love}-
|Мелиса Морисон
|
|-
|1997.
|
|-{Lovelife}-
|Зои
|
|-
|1997.
|
|-{Nevada}-
|Квин
|
|-
|1997.
|
|-{One Night Stand}-
|супермодел
|
|-
|1997.
|
|-{The MatchMaker}-
|Мојра Кенеди Кели
|
|-
|1999.
|
|-{Wing Commander}-
| поручник Енџел Деверо
|
|-
|1999.
|
|-{The Loss of Sexual Innocence}-
| -{English/Italian Twin}-
|
|-
|1999.
|
|Deep Blue Sea
|др Сузан Маклистер
|
|-
|1999.
|
|-{Miss Julie}-
|госпођица Џули
|
|-
|2000.
|
|-{Assumptions}-
|
|кратки филм
|-
|2000.
|
|-{Timecode}-
|Ема
|
|-
|2000.
|
|-{Gangster No. 1}-
|Карен
|
|-
|2001.
|
|-{Enigma}-
|Клер
|
|-
|2001.
|
|-{Tempted}-
| Лили Леблан
|
|-
|2001.
|
|-{Hotel}-
|грофица од Малфија
|
|-
|2002.
|Фрида
|-{Frida}-
|Грејс
|
|-
|2002.
|
|-{Hideous Man}-
|
|кратки филм
|-
|2003.
|
|-{The Galíndez File}-
| Мјуриел Колбер
|
|-
|2003.
|
|-{Peter Pan}-
|приповедач (глас)
|
|-
|2004.
|
|-{Krug}-
|Грејс Круг
|кратки филм
|-
|2004.
|Троја
|-{Troy}-
|Андромаха
|
|-
|2004.
|
|-{Terrible Kisses}-
|жена
|кратки филм
|-
|2006.
|
|-{Perfect Creature}-
|Лили
|
|-
|2006.
|
|-{Klimt}-
|Леа де Кастро
|
|-
|2006.
|
|-{Fay Grim}-
|Џулијет
|
|-
|2007.
|
|-{Broken Thread}-
|Џени
|
|-
|2007.
|
|-{Reign Over Me}-
|Donna Remar Дона Ремар
|
|-
|2007.
|
|-{Dangerous Parking}-
|Клер
|
|-
|2008.
|
|-{The Guitar}-
| Мелоди Вилдер
|
|-
|2008.
|
|-{The Bank Job}-
|Мартина Лав
|
|-
|2009.
|
|-{Shrink}-
| Кејт Амберсон
|
|-
|2010.
|
|-{Lawyers}-
|Ен
|кратки филм
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1972.
Енглеске глумице
Биографије живих особа